Kaamelott (televisieserie), een Franse televisieserie
Kaamelott (stripreeks), een Frans-Belgische stripreeks gebaseerd op bovenstaande televisieserie

Zie ook 
Camelot, het kasteel van Koning Arthur